Delovoj centr – stazione della metropolitana di Mosca situata sulla Linea Kalininskaja-Solncevskaja
 Delovoj centr – stazione della metropolitana di Mosca situata sulla linea Bol'šaja kol'cevaja
 Delovoj centr – stazione dell'anello centrale di Mosca